Hrvatska:
Lukavec (Ivanec), gradsko naselje Ivanca
Lukavec (Velika Gorica), gradsko naselje Velike Gorice
Lukavec Klanječki, naselje u općini Kraljevec na Sutli, Krapinsko-zagorska županija
Lukavec Posavski, gradsko naselje Siska, Sisačko-moslavačka županija
Lukavec Sutlanski, naselje u općini Dubravica, Zagrebačka županija
 Lukavec (dvorac), dvorac u Turopolju

Češka:
Lukavec (Litoměřice, Češka), naselje i općina u okrugu Litoměřice
Lukavec (Pelhřimov, Češka), naselje i općina u okrugu Pelhřimov
Lukavec (Fulnek), naselje u sastavu grada Fulneka, okrug Nový Jičín
Lukavec u Hořic, naselje i općina u okrugu Jičín